Il Partito Europeo per la Libertà Individuale (EPIL) è un partito politico europeo fondato ad Utrecht nel settembre 2013 sulla base di una dichiarazione congiunta nota come dichiarazione di Utrecht.

Dichiarazione di Utrecht 
Diversi partiti politici attivi in Europa hanno concordato su vari argomenti che includono:

 Definirsi come liberali classici, libertariani o entrambi, e considerarsi parte del movimento mondiale per la libertà individuale;
 Esprimere il proprio sostegno alle opinioni politiche derivanti dal liberalismo classico e dalla sua ulteriore evoluzione radicale e libertariana, nonché il loro apprezzamento per il razionalismo filosofico, per l'oggettivismo e per Scuola economica austriaca;
 Affermare il primato della libertà individuale limitato solo da quello di un'altra persona e inclusivo del pieno diritto alla proprietà e della loro fiducia in una società basata sull'ordine spontaneo che emerge dalla cooperazione dei cittadini liberi e dei loro gruppi volontari, sotto il dominio dei loro accordi e contratti liberamente stipulati.

Partiti membri

Note

Voci correlate 
 Liberalismo classico
 Libertarianismo di destra
 Partito politico europeo
 Alleanza Internazionale dei Partiti Libertariani
 Internazionale Liberale
 Renew Europe

Collegamenti esterni 
 

Libertarismo di destra
Partiti liberali europei
Partiti liberisti
Partiti politici europei
Partiti libertari di destra